Simbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden und Orte:
 Simbach am Inn, Stadt im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Simbach (bei Landau), Markt im Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Simbach (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Simbach (Gemeinde Fraham), Ortschaft der Gemeinde Fraham im Bezirk Eferding, Oberösterreich

Gewässer:
 Simbach (Bickenalb), linker Zufluss der Bickenalb nach Peppenkum, Gemeinde Gersheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Simbach (Inn), linker Zufluss des Inns in Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Simbach (Kollbach), linker Zufluss der Kollbach (zum Vilskanal) in Markt Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Simbach (Saar), linker Zufluss der Saar bei Großblittersdorf (französisch Grosbliederstroff), Arrondissement Sarreguemines, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich

Siehe auch:
 Zinnbach